Ca' Vecchia ima više značenja:
 Ca' Vecchia, Ferrara
 Ca' Vecchia, Mantua
 Ca' Vecchia, Verona